В этой статье представлена информация о всех командах, когда-либо принимавших участие в чемпионатах мира по футболу.

Дебюты национальных команд 
78 команд хоть раз квалифицировались на чемпионат мира по футболу . На каждом чемпионате мира дебютировала как минимум одна национальная сборная.

Общая таблица результатов всех команд на каждом чемпионате мира 
Легенда
 1 м. — чемпионы;
 2 м. — второе место;
 3 м. — третье место;
 4 м. — четвёртое место;
 1/2 — дошла до полуфинала (в 1930 году не проводился матч за третье место, ФИФА считает, что США заняли третье место, а Югославия — четвёртое). 
 1/4 — Дошла до четвертьфинала
 1/8 — Дошла до 1/8 финала (в 1986—2018)
 Гр2 — Закончила выступление на второй групповой стадии в 1974—1982
 Гр — Закончила выступление на групповой стадии (в 1934 и 1938 — в 1/8 финала)
 Кв. — Квалифицировалась на этот чемпионат мира
Для каждого чемпионата мира указан флаг страны-хозяйки и количество участвовавших в нём команд (в скобках).

Источник: 
Примечание: команды, вышедшие из борьбы в текущем раунде (например, на групповом этапе), ранжируются ФИФА в соответствии с их результатами по сравнению с другими командами, вышедшими из борьбы на этом же этапе.

Достижения национальных команд на чемпионатах мира

Примечания